Гокуао () — вьетнамский топоним:
 Гокуао — уезд в провинции Кьензянг.
 Гокуао — город в уезде Гокуао, провинция Кьензянг.